Главный раввинат Израиля () — высший орган государства Израиля, ответственный за назначение раввинов и регулирование еврейской религиозной жизни. Высший орган Главного раввината — Совет главного раввината. В него входят два главных раввина, один из двух главных раввинов каждого из четырёх больших городов Израиля (Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа и Беэр-Шева) и десять известных раввинов. Половина членов Совета должны быть ашкеназами, половина — сефардами..

В его обязанности входит назначение раввинов, принятие нормативных актов, деятельность национальной системы кашрута и многое другое. Государственный закон о Главном раввинате Израиля (1980) предоставляет Совету главному раввината такие полномочия, как:

 предоставление общественности консультаций по религиозным вопросам;
 приобщение общественности к ценностям Торы и мицвот (заповедей);
 предоставление кошерных сертификатов ресторанам; предприятиям и государственным учреждениям;
 утверждение раввинов городов;
 регистрация браков в соответствии с религиозными канонами;
 контроль за ввозом кошерного мяса в Израиль;
 любые дополнительные действия, требуемые для выполнения своих обязанностей .

Главный раввинат возглавляют главные раввины. Один из них возглавляет Главный Совет раввинов, а другой возглавляет раввинистический суд. В прошлом главный раввинат находился в Храме Соломона, так что понятие Храма стало синонимом главного раввината. Сегодня он расположен в иерусалимском районе Ромема рядом с главным входом в Старый Иерусалим.

В данное время главными раввинами являются: Давид Лау и Ицхак Йосеф.

Главных раввинов Израиля, по действующему законодательству, двое — ашкеназский и сефардский. Готовится реформа, согласно которой это положение изменится, и Главный раввин будет один для всех, но пока все сохраняется в соответствии с законом Кнессета 1980-го года, согласно которому Главный раввин — это официальное должностное лицо высокого ранга, имеющее государственные полномочия и прерогативы.

Срок полномочий Главных раввинов Израиля составляет десять лет.

Правом избирать Главных раввинов Израиля пользуются только члены специальной комиссии из 150-ти человек. В неё входит 80 раввинов и 70 представителей общественности. Курия раввинов состоит из 30-ти раввинов крупных городов, 14-ти раввинов крупных местных советов, двух раввинов региональных советов, восьми раввинов крупных населенных пунктов, не являющихся городами, четырёх раввинов городских кварталов, десяти религиозных судей Главного раввинского суда с самым большим стажем, одного главного раввина ЦАХАЛа, одного раввина, считающегося самым авторитетным толкователем Торы, и десяти раввинов, назначенных главным сефардским раввином Израиля после консультации с министром по делам религий.

Состав курии «от общественности»: 25 мэров крупных городов, шесть глав крупных местных советов, четыре главы крупных региональных советов, 14 глав религиозных советов больших городов, четыре главы местных религиозных советов, министры, депутаты Кнессета. В совет входят десять женщин, назначенных министром по делам религий.

Ашкеназы-раввины:
 Авраам Ицхак Кук
 Ицхак Ха-Леви Герцог
 Исер Йегуда Унтерман
 Шломо Горен
 Авраам Элькана Шапира
 Исраэль Меир Лау
 Йона Мецгер
 Давид Лау

Сефарды раввины (Ришон ле-Цион):
 Яаков Меир
 Бен-Цион Меир Хай Узиэль
 Ицхак Ниссим
 Овадья Йосеф
 Мордехай Элияху
 Элияху Бакши Дорон
 Шломо Амар
 Ицхак Йосеф

Примечания

Ссылки 
 Главный раввинат Израиля — Официальный сайт

Иудаизм в Израиле
Иудейские титулы
Главные раввины Израиля
Организации, основанные в 1921 году